White Goddess – film del 1953 diretto da Wallace Fox
 White Goddess – album dei The Enid del 1997

Pagine correlate 
 The White Goddess